Murányi oder Muranyi ist der Familienname folgender Personen:

 Gyula Murányi (1881–1920), ungarischer Bildhauer 
 Joe Muranyi (1928–2012), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Miklós Murányi (* 1943), deutscher Orientalist und Islamwissenschaftler

Siehe auch:
 Murani